

Geografia 
 Copenhagen – esonimo inglese di Copenaghen (Danimarca)
 Copenhagen – villaggio della Contea di Lewis, New York (Stati Uniti d'America)

Teatro 
 Copenhagen – opera teatrale di Michael Frayn del 1998

Altro 
 Copenhagen – cavallo del duca di Wellington